Paranapua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranapuá, ort, São Paulo, Paranapuã, 
 Paranapuã, kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar